Вардкес (Вардгес) Григорьевич Тальян (18 июля 1896, г. Александрополь (ныне — Гюмри) — 1 июля 1947, Ереван) — армянский, советский композитор, педагог. Основоположник армянской советской школы преподавания композиции (Музыкальная энциклопедия, 1973—1982). Среди его учеников известные армянские композиторы А. Г. Арутюнян, А. А. Бабаджанян, Э. О. Багдасарян, Э. М. Мирзоян, Л. М. Сарьян, А. Г. Худоян.

Биография 
В 1923 окончил Тифлисскую консерваторию по классу композиции Н. Н. Черепнина, X.С. Кушнарева, С. В. Бархударяна.

В 1924 окончил медицинский факультет Закавказского университета.

В 1924—1934 гг. преподаватель и хормейстер Дома армянского искусства в Тифлисе.

С 1934 преподаватель (с 1939 доцент) Ереванской консерватории.

В 1943—1945 — ответственный секретарь правления Союза композиторов Армянской ССР.

Семья 
Супруга — Шаандухт Тальян. Детей не было.

Сочинения 
 опера Рушанская скала (по поэме Н. Зарьяна, не оконч., 1938)
 для хора и орк. — кантата «Изобилие» (слова В. Тальяна, 1940)
 ф-п. трио (1945)
 для скр. и ф-п. — Соната (1943)
 песни, в том числе Комсомолец мой (слова В. Агасян, 1930), Армения (слова В. Тальяна, 1945)
 обработка народных песен

Библиография 
 Тальян Вардгес Григорьевич. Шерам : Для голоса в сопровожд. тара / Сост. Вардгес Тальян. — Ереван : Армгиз, 1948. — 15, 118 с. : портр.
 Тальян В. Г. Соната : Для скрипки и ф.-п. — Ереван : Айпетрат, 1953. — 32, 13 с.
 Тальян В. Г. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано. — Ереван : Айпетрат, 1959. — 53, 13, 13 с.
 Тальян В. Г. Птички, куда вы летите : Для голоса с ф.-п.; d.1-g.2. — Ереван, 1948. — 5 с.
 Тальян В. Г. [Три детские пьесы для фортепиано]. — Ереван : Гиз ССР Армении, б.г. — 4 с.
 Тальян В. Г. Комсомолец мой : Для голоса с сопроовжд. фп. / Сл. Vesperi. — М. : Гос. изд-во ССР Армении, 1930. — 3 с.
 Тальян В. Г. Две песни о Сталине : Для голоса с ф.-п. / Муз. В. Тальяна. — Ереван : Госиздат, 1939. — 6 с.
 Тальян В. Г. Наша Красная армия : Для голоса с ф.-п.; d.1-e.2 / Слова ашуга Верди. — Ереван : Армгиз, 1944. — 4 с.
 Тальян В. Г. Великий Сталин : Для 2-х голосов с ф.-п. / Слова Г. Боряна; Муз. В. Тальяна. — Ереван : Армгиз, 1947. — 8 с.

Ссылки 

Выпускники  Тбилисской консерватории
Преподаватели Ереванской консерватории
Академические музыканты Армении
Академические музыканты СССР
Композиторы-песенники